Ženská dvouhra BNP Paribas Poland Open 2022 probíhala ve druhé polovině července 2022. Do singlové soutěže varšavského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla devadesátá devátá hráčka světa Maryna Zanevská z Belgie, jíž na úvod vyřadila Ukrajinka Kateryna Baindlová.

Startovní pole vedla polská světová jednička Iga Świąteková, jejíž 18zápasovou neporazitelnost na antuce ze Stuttgartu, Říma a Paříže ve čtvrtfinále ukončila Caroline Garciaová. Francouzka tak v prvním vzájemném duelu s Polkou poprvé porazila úřadující světovou jedničku. V předchozí kariéře si připsala šest výher nad členkami elitní světové pětky. Stala se rovněž první Francouzkou od výhry Pierceové nad Davenportovou ve čtvrtfinále French Open 2005, která světovou jedničku přehrála na antuce. 

Vítězkou se stala pátá nasazená Caroline Garciaová, jež ve finále zdolala stou osmou hráčku žebříčku Anu Bogdanovou z Rumunska  po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–1. Poměr vzájemných duelů navýšila na 2–0. V probíhající sezóně si francouzská světová pětačtyřicítka – po triumfu na Bad Homburg Open – připsala druhé turnajové vítězství, které představovalo devátý singlový titul na okruhu WTA Tour a třetí antukový (ke třem na trávě a třem na tvrdém povrchu). Vyhrála tak osmnáctý z dvaceti jedna naposledy odehraných zápasů.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Poland Open
Sport v Polsku v roce 2022
WTA Tour 2022